Sabbatini est un patronyme porté notamment par :

 Andrea Sabbatini (1487-1530), peintre italien ;
 Bettina Scholl-Sabbatini (1942-), sculptrice luxembourgeoise ;
 Ernesto Sabbatini (1878-1954), acteur italien ;
 Max Sabbatani (1975-), pilote italien de Grand Prix moto ;
 Renato Marcos Endrizzi Sabbatini (1947-), professeur d'université brésilien ;
 Rory Sabbatini (1976-), golfeur Sud-Africain.

Patronyme italien